2 miejscowości w Polsce: 
 Rudowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Strzegowo 
 Rudowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bielsk